Placentia – città di Terranova e Labrador (Canada)
 Placentia – città della California (Stati Uniti d'America)
 Placentia – antica colonia romana